Distretto di La Unión – distretto del Perù nella regione di Huánuco
Distretto di La Unión – distretto del Perù nella regione di Junín
Distretto di La Unión – distretto del Perù nella regione di Piura